Castell de Querol: castell del poble de Querol, del municipi del mateix nom, a la comarca de l'Alt Camp.
 Castell de Querol: castell del municipi de Montmajor, a la comarca catalana del Berguedà.
 Castell de Querol: castell del poble de Querol, de la comuna de Porta, a la comarca de l'Alta Cerdanya.